Ремон IV од Триполија (умро 1199. године) био је гроф Триполија (1187—1189) и регент кнежевине Антиохије (1193—1194). Син је Боемунда III од Антиохије.

Биографија 

Ремон IV од Триполија наследио је Ремона III од Триполија 1187. године. Две године касније, Боемунд III га је сменио са места управника Триполија и послао тамо свога другог сина Боемунда IV. Када је старији Боемунд заробљен од стране јерменског владара Лава II, Ремон постаје регент кнежевине Антиохије. На том положају се задржао до следеће године. Године 1195. оженио се Алисом Јерменском. Она му је родила сина Ремона-Рупена. Ремон IV је умро 1199. године.

Породично стабло

Литература 
 

Умрли 1199.
Грофови Триполија
Кнежеви Антиохије
Крсташи